Malta Grand Prix bio je profesionalni snookerski turnir koji se održavao od sezone 1994/95. do 2000/01. pod Rothmansovim sponzorstvom. 2000. godine bio je rangirni turnir.

Pobjednici

Izvori 
 Snookerska arhiva Chrisa Turnera: Glavni rangirni i pozivni turniri na Malti 

snooker
Međunarodna športska natjecanja na Malti